Edmore désigne :

 Edmore, une ville située dans le Dakota du Nord ;
 Edmore, une ville située dans le Michigan.

Homonymie de toponyme